Észak csillaga (L’étoile du nord) (1854) Giacomo Meyerbeer háromfelvonásos operája
 Észak csillaga (The North Star) (1943) amerikai film Lewis Milestone rendezésében